Schulmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Schulmeyer (* 1938), deutscher Manager
 Heribert Schulmeyer (* 1954), deutscher Illustrator und Comiczeichner
 Joachim Schulmeyer (* 1952), deutscher Politiker (SPD)